Grzegorz III – papież 731-741
 Grzegorz III – (1093–1166) katolikos Wielkiego Domu Cylicyjskiego
 Grzegorz III – król Gruzji 1156-1184
 Grzegorz III Mammas – patriarcha Konstantynopola 1443-1450
 Grzegorz III Laham – patriarcha Jerozolimy, Antiochii i Aleksandrii obrządku greckokatolickiego melchitów